De Zwitserse voetbalbeker 1995/96 (Duits: Schweizer Cup 1995/96) was de 71ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 9 augustus 1995 en eindigde met de finale op 19 mei 1996 in het Wankdorf Stadion in Bern. FC Sion won de beker voor de achtste keer in de clubgeschiedenis door Servette FC Genève in de finale met 3-2 te verslaan.

Schema

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1995/96
Zwitsers voetbalelftal in 1995
Zwitsers voetbalelftal in 1996

1996
Bekervoetbal 1995/96